Марат Сафин — победитель турнира, в полуфинале он победил прошлогоднего чемпиона Роджера Федерера, отыграв матчбол. Последний раз на Открытом чемпионате Австралии теннисист побеждал на турнире, отыграв матчбол, в 1985 году.

Ллейтон Хьюитт стал первым с 1988 года австралийцем, дошедшим до финала на домашнем турнире Большого шлема.

И для 25-летнего Сафина, и для 23-летнего Хьюитта это был последний в карьере финал турнира Большого шлема в одиночном разряде. Для Сафина также этот титул стал последним в карьере в одиночном разряде на уровне ATP.

17-летний Новак Джокович впервые в карьере сыграл в основной сетке турнира Большого шлема, в первом круге он уступил Сафину 0-6 2-6 1-6.

Это был последний до 2014 года турнир Большого шлема, на котором до финала не дошли ни Федерер, ни Джокович, ни Рафаэль Надаль.

Посев 

  Роджер Федерер (полуфинал)
  Энди Роддик (полуфинал)
  Ллейтон Хьюитт (финал)
  Марат Сафин (титул)
  Карлос Мойя (первый раунд)
  Гильермо Кориа (Четвёртый раунд)
  Тим Хенмен (Третий раунд)
  Андре Агасси (Четвертьфинал)
  Давид Налбандян (Четвертьфинал)
  Гастон Гаудио (Третий раунд)
  Йоахим Юханссон (Четвёртый раунд)
  Гильермо Каньяс (Четвёртый раунд)
  Томми Робредо (Третий раунд)
  Себастьян Грожан (Второй раунд)
  Михаил Южный (Второй раунд)
  Томми Хаас (Второй раунд)
  Андрей Павел (Второй раунд)
  Николас Массу (Второй раунд)
  Винсент Спейди (Первый раунд)
  Доминик Хрбаты (Четвертьфинал)
  Николас Кифер (Первый раунд)
  Иван Любичич (Второй раунд)
  Фернандо Гонсалес (Третий раунд)
  Фелисиано Лопес (Третий раунд)
  Хуан Игнасио Чела (Третий раунд)
  Николай Давыденко (Четвертьфинал)
  Парадорн Шричапан (Второй раунд)
  Марио Анчич (Третий раунд)
  Тейлор Дент (Третий раунд)
  Томас Юханссон (Четвёртый раунд)
  Хуан Карлос Ферреро (Третий раунд)
  Юрген Мельцер ''(Третий раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Ссылки 
 Сетка основного турнира 
 Сетка квалификации 

Взрослые